Horvátország
Zamlača falu Dvor községben, Sziszek-Moslavina megyében
Zamlača falu Vidovec községben, Varasd megyében